Gron oder Groń ist der Name folgender Orte:

 Gron (Cher), französische Gemeinde im Département Cher
 Gron (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne
 Groń (Bukowina Tatrzańska), Ortschaft in der Landgemeinde Bukowina Tatrzańska in Polen
 Groń (Kleine Pieninen), Berg in den Kleinen Pieninen in Polen
 Groń (Czorsztyn Pieninen), Berg in den Zipser Pieninen in Polen

Gron oder Groń ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Gąsienica Groń (1931–2014), polnischer Nordischer Kombinierer und Trainer
 Stanislav Gron (* 1978), slowakischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Cron (Begriffsklärung)
 Kron
 Grohn
 Grøn